Bristol kan syfta på :

 Bristol (biograf) –  en biograf i Sundbyberg
 Bristol Aeroplane Company – en flygplanstillverkare
 Bristol Bloodhound – ett brittiskt luftvärnsystem
 Bristol Bulldog – ett brittiskt, enmotorigt biplan
 Bristol Cars – en brittisk biltillverkare
 Bristol City FC – en engelsk professionell fotbollsklubb
 Bristol Rovers FC – en engelsk professionell fotbollsklubb
  – en brittisk jagare

Geografi

Kanada 

 Bristol (kommun), kommun, Outaouais,

Storbritannien 

 City of Bristol – ett distrikt och grevskap, England, 
 Bristol, stad, 
 Bristolkanalen – en trattformig vik av Keltiska sjön

USA 

 Bristol, Florida, Liberty County, 
 Bristol, Tennessee, Sullivan County, 
Bristol Motor Speedway – en amerikansk racingoval belägen utanför Bristol, Tennessee
 Bristol, Texas, Ellis County, 
 Bristol, Virginia, City of Bristol, 
 Bristol, Indiana, Elkhart County, 
 Bristol, Maine, Lincoln County, 
 Bristol, New Hampshire, Grafton County, 
 Bristol, Pennsylvania, Bucks County, 
 Bristol, Rhode Island, ort, Bristol County, 
 Bristol, South Dakota, Day County, 
 Bristol, Vermont, ort, Addison County, 
 Bristol, Wisconsin, Kenosha County, 
 Bristol, Connecticut, ort, Hartford County,

Se även
Bristol County – flera